Лавина:
 Лави́на — масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов горы.

Фильмы 
 «Лавина» — фильм производства США, 1928 года, оригинальное название «Avalanche», режиссёр Отто Боуэр.
 «Лавина» — фильм производства Японии, 1937 года, оригинальное название 雪崩 (Nadare), режиссёр Микио Нарусэ.
 «Лавина» — советский фильм, 1975 года, режиссёра Валентина Морозова по мотивам повести Ю. Помпеева «Хибинская Спарта».
 «Лавина» — фильм производства Болгарии, 1982 года.
 «Лавина» — фильм производства Канады, 1994 года, оригинальное название «Avalanche», режиссёр Марк Роупер.
 «Лавина» — фильм производства США, 1999 года, оригинальное название «Avalanche», режиссёр Стив Крошел.

 «Лавина» — фильм производства России, 2001 года.

Компьютерные игры 
 Avalanche Studios — шведский разработчик.
 WB Games Avalanche, ранее Avalanche Software, — американский разработчик компьютерных игр.

Технологии 
 Лавинный диод — полупроводниковый диод.
 Лавинный пробой — электрический пробой.
 Лавинный фотодиод — фотодиод.
 Лавинный эффект — понятие в криптографии.

Экономика 
 Эффект снежного кома

Другое 
 «Лавина» — роман Нила Стивенсона.

 «Лавина» — советская коротковолновая радиостанция для радиомногоборья.

 «Лавина» — хэви-метал группа из Москвы, созданная в 1987 году.

См. также 
 Лавин
 Лавина-Ураган — водомётный автомобиль.
 Категория «Лавины»